Васи́лий Андре́ев
 Андреев, Василий (гравёр) (кон. XVII в.) — московский гравер, резных дел мастер, серебряник, медальер.
 Андреев, Василий Алексеевич (1920—1961) — советский офицер-пехотинец, Герой Советского Союза.
 Андреев, Василий Андреевич (1906—1974) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, генерал-майор.
 Андреев, Василий Аполлонович (1906—1974) — пулемётчик, Герой Советского Союза.
 
 
 Андреев, Василий Михайлович (1889—1942) — русский советский писатель.
 Андреев, Василий Фёдорович (1907—1996) — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Андреев, Василий Яковлевич (1874—1942) — основатель первого в мире Музея Цирка и Эстрады, преподаватель фехтования в Ленинградском театральном институте.

Примечания